Wierchmłynne – przełęcz w Gorcach
 Wierchmłynne – przysiółek wsi Ochotnica Dolna w powiecie limanowskim, województwie małopolskim